Ото́нские пеще́ры (, , ) — система пещер с натёчным образованием, находящаяся в 2 км от коммуны Отон в Бельгии. Является наиболее глубокой среди пещерных систем в Арденнах. Другое название — Пещеры 1001 ночей ().

Формирование пещер началось несколько миллионов лет назад, ещё в то время, когда основная часть современной Бельгии находилась под водами моря. Оно проходило медленно, под воздействием на известняковую породу воды, углекислого газа и активных эрозийных процессов. Пещеры были обнаружены в 1958 году во время вскрытия месторождений, но были открыты для посещения только в 1962 году.

Подземные галереи Отонских пещер достигают 65 м в глубину, их стены «украшены» сталактитами и сталагмитами. Один из залов внутри этой системы пещер имеет размеры 200×35×10 м, и является самым крупным в Бельгии. Температура внутри пещер постоянна и держится на уровне 12 °C.

Примечания

Ссылки 
 Сайт об Отонских пещерах

Пещеры Бельгии
География провинции Люксембург
Открытия 1958 года